Tui est un nom commun :
 Tui est le nom vernaculaire d'un oiseau de Nouvelle-Zélande : le Prosthemadera novaeseelandiae.

Tui est un nom propre ou toponyme :
 Tui ou Tuy (orthographe anglophone), une province de la région des Hauts-Bassins au Burkina Faso.
 Tui, commune de la province de Pontevedra en Galice (Espagne).
 Tui, déesse chinoise.

Tui ou TUI est une marque commerciale :
 Tui est une marque de bière néo-zélandaise, nommé d'après l'oiseau.
 TUI (signifiant Touristik Union International) est le nom d'une société allemande dans le secteur touristique.
 TUIfly est le nom d'une compagnie aérienne faisant partie du groupe ci-dessus.

TUI est un sigle qui signifie :
 Text User Interface (en anglais), en opposition avec Graphical User Interface (GUI) en informatique.
 Technicien en Utilisation de l'Informatique (TUI) en informatique.